Ràdio i Televisió Belga (del seu nom en neerlandès Belgische Radio- en Televisieomroep), nom antic del l'ens públic de radiodifusió de Bèlgica
 Bayrak (del seu nom en turc Bayrak Radyo Televizyon), ens públic de radiodifusió de la República Turca de Xipre del Nord
 Autobús de trànsit ràpid (del seu nom en anglès Bus Rapid Transit), sistema de transport públic basat en l'autobús
 Arqueig brut (del seu nom en anglès Brutto Register Tonnage), mesura del volum d'un vaixell
 Brt. també és l'abreviatura de la baritina, mineral del grup dels sulfats